Утрехтские караваджисты — историко-региональная  школа голландских художников XVII века, работавших в стиле барокко, которая творчески развивала находки художника-реформатора из Италии Караваджо (1571—1610).

История 
Особую группу в искусстве Голландии XVII века, называемого Золотым веком голландской живописи, составляли так называемые утрехтские караваджисты. В отличие от основной массы художников протестантской Голландии, жители Утрехта остались в лоне католической церкви и долгие годы поддерживали связи с центром католицизма и изящных искусств — Римом. Здесь охотно работали представители нидерландского маньеризма предыдущей эпохи, то есть XVI века. Связь с Римом и новым течением в искусстве — караваджизмом — унаследовали именно утрехтцы. Некоторые из них десятилетиями жили и работали в Риме — Хонтхорст, Бабюрен, Тербрюгген. К тому же Тербрюгген встречался в Риме с самим Караваджо, видел его произведения и изучал их.

Расцвет творчества утрехтских караваджистов пришелся на первые 35 лет XVII века. Позже Тербрюгген и Бабюрен умерли, а Хонтхорст все больше отходил от установок Караваджо. Но утрехтские караваджисты имели существенное влияние на художников-голландцев из других художественных центров, среди них — Геррит Дау и сам Рембрандт, который никогда не был в Италии. Много общего с утрехтскими караваджистами найдено и в произведениях прославленного лотарингского мастера Жоржа де ла Тура.

Представители

Геррит (Герарт) ван Хонтхорст 
Самую успешную карьеру художника сделал Геррит ван Хонтхорст. Около 1620 года он вернулся из Италии в Голландию. Первые два года работал в городе Гаага, но имел немного заказов и обеднел, в результате чего был вынужден жить в комнате на крыше. В 1622 году он вернулся в родной Утрехт, где стал мастером художественной гильдии Святого Луки. Здесь Хонтхорст имел заказы и получил славу. Среди посетителей его мастерской был сам Рубенс, что указывает на значительный художественный успех утрехтца Хонтхорста.

В 1628 году работал в Лондоне по направлению короля Великобритании Карла I Стюарта. Среди заказчиков художника был и король Дании Кристиан 4-й. Таким образом, Хонтхорст сумел сделать международную художественную карьеру.

С 1637 года Хонтхорст снова в Гааге, которая признала его — он являлся фаворитом Фредерика Хендрика, герцога Оранского. Гаага была домом Хонтхорста на протяжении 15 лет. В 1652 он вернулся в родной Утрехт, где жил до смерти в 1656 году.

Хендрик Тербрюгген 
Неофициальным соперником Хонтхорста в Утрехте стал Хендрик Тербрюгген, который тоже путешествовал в Италии, где видел воочию картины Караваджо. Он вернулся в Утрехт раньше Бабюрена и Хонтхорста. Именно Тербрюгген первым принёс в Утрехт известие об удивительной художественной находке Караваджо. А музыкальные картины Тербрюггена стали прямым и творческим продолжением лучших музыкальных сцен Караваджо и его талантливых последователей. Музы на картинах Тербрюггена действительно погружены в музыку, а не в ухаживания или флирт, как у Хонтхорста.

Дирк ван Бабюрен 
День, год и город рождения Дирка ван Бабюрена неизвестны. Примерно дату определяют до 1595 года. Уже в 1611 году его записали в гильдию Святого Луки Утрехта, что давало право на профессиональную деятельность. Его учителем был Паулюс Морелсе (1571—1638), декан гильдии художников города Утрехт. Художник и архитектор, Морелсе тоже был в Италии и мог многому научить молодого Бабюрена.

Примерно с 1612 года Бабюрен проживает в Риме. Произведения на библейские темы и работы в римских церквях доказывают, что сам Бабюрен и его семья были католиками. В Риме он жил в приходе церкви Сан Андреа делле Фрате, хорошо обжитом художниками-иностранцами.

Молодой художник обратил на себя внимание личного врача папы римского Урбана 8-го Джулио Манчини, и тот написал о художнике в своей книге. Меценатом молодого художника был и маркиз Винченцо Джустиниани.

Художественная манера Бабюрена сложилась под влиянием Караваджо и его римских последователей. Работы римского периода более исполнительны и хорошо выписаны, но далеки от изящества и благородства произведений Николо Реньери или Валантена де Булонь.

Через восемь лет Бабюрен вернулся в Утрехт. Родина встретила художника болезнью отца и его смертью. После похорон занимался делами семьи и много работал как художник. Создал для аристократа Фредерика Хендрика Оранского несколько портретов римских императоров. В феврале 1624 года нестарый ещё Бабюрен умер.

Матиас Стомер 
Даже среди талантливых утрехтских живописцев особое место занял скрытный Матиас Стомер, католик-фламандец, который перебрался в Италию и остался там на всю жизнь. Место рождения художника достоверно не выяснено, по некоторым данным это город Амерсфорт в Нидерландах, в провинции Утрехт. Был известен под именами Маттео Стома, Маттиас Стома и Маттео Фламандец. Искусству живописи обучался в Италии, как правило, писал на библейские темы и темы исторические. Первым его учителем был художник Геррит ван Хонтхорст, который и привлёк художника к новому живописному стилю.

Картины Стомера, чрезвычайно высоких художественных качеств, стали достоянием культуры двух стран — Италии и Голландии XVII века.

Паулюс Бор 
Паулюс Бор — художник, который рассматривается как посредник между утрехтским караваджизмом и харлемским классицизмом. Его семья была богата, поэтому художник, вероятно, был менее зависим от художественных запросов своих заказчиков. Этим объясняют искусствоведы и предпочтение художником сюжетов, не вызывавших интереса у его современников. Он был католиком, но создал всего несколько картин на религиозный сюжет. Всего сохранилось две дюжины достоверных работ художника.

Источники 
 Всеобщая история искусств, Т. 4. — «Искусство», 1963 
 Кузнецов Ю. А., «Голландская живопись 17-18 веков в Эрмитаже». — Л., «Аврора», 1979 
 Caravaggio and His Followers. — Aurora Art Publishers, 1975
 Taco Dibbits: Prolog: Caravaggio, die Utrechter Caravaggisten und der junge Rembrandt. In: Ausstellungskatalog Rembrandt und Caravaggio. Rijksmuseum и Van Gogh Museum, Amsterdam, 24. Februar bis 18. Juni 2006.
 Jochen Sander (ed) (2009) Caravaggio in Holland: Musik und Genre bei Caravaggio und den Utrechter Caravaggisten. ISBN 978-3-7774-8065-7.

См. также 
 Живопись барокко
 Караваджизм
 Историческая живопись
 Бытовой жанр
 Золотой век голландской живописи

Барокко
Живопись Нидерландов
Художественные направления
Культура Утрехта
Художники барокко
Караваджисты